Doetinchem (gemeente), een gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland
Doetinchem (stad), de hoofdplaats van de gemeente Doetinchem
Von Doetinchem de Rande, de Duitse erkende tak van het oud-adellijke geslacht Van Doetinchem
De Doetinghem, de in 1886 in de Belgische adel erkende tak van het oud-adellijke geslacht Van Doetinchem